Amason bezeichnet:
 Amason Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Amason Creek, mehrere Flüsse in den Vereinigten Staaten
 Amason Mine, eine Mine im US-Bundesstaat Montana
 Amason Prospect, eine Mine im US-Bundesstaat Alabama
 Amason (Band), eine schwedische Band

Siehe auch:
 Amazon (Begriffsklärung)